Sijsjesberg (heuvel), een heuvel in de gemeente Huizen
 Sijsjesberg (wijk), een wijk in Huizen